Sertãozinho possui quase uma centena de áreas verdes entre parques, praças e parques lineares. Alguns representam logradouros bastante tradicionais, ao passo que outros são menos conhecidos.

Praças

Praça 21 de Abril
Praça da Lapa
Praça Maurílio Biagi (em frente ao Teatro Municipal de Sertãozinho)
Praça XV de Novembro (Museu de Sertãozinho)
Praça do Horto (Horto Florestal)
Praça Ecológica (Parque Ecológico)
Praça Nassim Mamed (Jadim Nassim Mamed)
Praça da Estação (Antiga estação de Sertãozinho)
Praça Juvenal Fernandes (Shangri-lá)
Sino (rotatória) 
Terminal Rodoviário (Rodoviária de Sertãozinho) 
Estádio Fredericão (ao lado do Estádio Fredericão) 
Brás (rotatória)
Igreja (Capela Santa Luzia)
Jaguaré (Campo de futebol e praça no Jardim Jaguaré)
Cemitério Papa Paulo VI
Cemitério Cristo Rei
Rotatória da Antônio Paschoal I e II
Bandeirantes (Próxima ao McDonald's)
Semar (Faculdade Unicastelo)
Anhanguera (Faculdade Fasert)
Praça do Ginásio (Ginásio de Esportes Docão)
Praça das Palmeiras (Jardim Palmeiras)
Praça Verde (Cristo)
Praça Fancisco Montoro (SENAI)
Praça da Misericórdia (Santa Casa de Sertãozinho)
Praça Hospital (Hospital Netto Campello)
Praça Lions (Lions Club)
Praça do Rotary (Praça do Rotary Club de Sertãozinho)
Praça Vila Garcia (Vila Garcia)
Praça do SESI (SESI)
Praça Antonio Paschoal (Centro Olympico Maria Zeferina)
Praça Selli (Ginásio de Esportes Paulo Selli)
Praça Matriz (Largo da Matriz)
Praça do executivo (Fórum Municipal de Sertãozinho)
Praça Brasília (rotatória)
Praça dos Peixes
Praça São João (Vila São João)
Praça dos Voluntários (APAE Sertãozinho)
Praça da Solidariedade (Casa Abrigo Lar)
Praça Jardim Alvorada (Abandonada)
Praça da Paz (Asilo São Vicente)
Praça Bonsucesso (Jardim Bonsucesso)
Praça Poliesportiva (apenas terra batida, usada como estacionamento)

Parques

Parque Eco-Esportivo de Sertãozinho 
Parque Ecológico Gustavo Simioni
Parque Moura Lacerda (Campus Moura Lacerda)
Parque da Vida (Antigo núcleo de Favela "Sem-Teto")
Parque do Cristo (No Complexo do Cristo Redentor)
Parque Lagoa (Gustavo Simioni)
Bosque dos Ipês 
Estância da vida
Bosque Ecológico

Parques Lineares

Lagoa da Serra (Gustavo Simioni)
Lagoa Sertãozinho
Represa (Represa São Geraldo)

Pracas Parques